O Campeonato Colombiano de Futebol de 2002 - Apertura, oficialmente "Copa Mustang I" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 55º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases. Na primeira se jogavam turno em três grupos de seis e depois jogos de ida todos contra todos. Os oito melhores na soma das duas etapas jogavam um octogonal com dois grupos de quatro, sendo que dois de cada grupo eram classificados para o quadrangular final, onde o primeiro colocado era campeão colombiano. O campeão do Apertura era classificado para a Copa Libertadores da América de 2003, juntamente com o campeão do Finalización e o melhor colocado na soma dos dois torneios. Não há rebaixamento no Apertura. Os dois melhores na soma do Apertura e Clausura que não foram classificados para a Libertadores vão para a Copa Sul-Americana 2003.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 2002